Reinwasser ist
 allgemein das gereinigte Wasser nach der Wasseraufbereitung, für die weitere Verwendung z. B. als Trinkwasser
 der deutsche Name für Piaszczyna, Ortsteil von Miastko